Tubus - відомий виробник велосипедних багажників. Володіє також брендом велобагажників Racktime. Tubus (офіційна назва ) — німецька компанія, яка спеціалізується на виробництві велобагажників. Штаб-квартира розташована в Мюнстері.

Компанія була заснована в 1987 році Пітером Ронгом (Peter Ronge). До того, як Пітер Ронг і його компанія Tubus стали авторитетом в сфері перевезення багажу, він, крім іншого, був власником магазину велосипедів і виробником рам, а також виробляв лежачі велосипеди і рами для туристичних велосипедів Haas-Extratour.

Зараз компанія Tubus домоглася вражаючих успіхів і виробляє величезну кількість велосипедних багажників на рік, як для компаній середнього розміру. Ця відносно молода історія успіху по суті заснована на двох китах: Tubus і другий бренд Racktime (який належить Tubus). Коли Tubus запустив Racktime (в 2006 р) він тримав інформацію в секреті— щоб не нашкодити своєму основному бренду Tubus. Власники велосипедів середнього класу швидко помітили велобагажники Racktime і компанія впевнено зайняла нішу середнього цінового діапазону. Велосипедні бренди помітили багажники Racktime і більшість з них стали використовувати ноу-хау Пітера ронг в розробці і виробництві спеціальних конструкцій багажників.
 

Пітер Ронг в студентські роки дуже сильно хотів перетворити якомога більше людей в переконаних (лежачих) велосипедистів, тепер він в першу чергу хоче виробляти першокласні багажники і вивести свою компанію на вершину. Спочатку це був експеримент. В середині 80-х майже не було компонентів для лежачих велосипедів. І майже всі багажники були зроблені виключно з дротяної сталі (хоча по статичному навантаженні вони поступаються трубчастої конструкції). Так що Пітер Ронг почав сам зварювати перші конструкції велобагажників вночі. У перший рік він продав 60 багажників, в другій— 300. Його фізичні можливості досягли межі і Пітер сам повинен був вирішити, чи варто робити виробництво більш професійним. Оскільки бізнес з лежачими велосипедами не приніс результатів, і він переключився на виробництво велобагажник і заснував Tubus.

У той час Tubus була єдиною компанією, яка могла виробляти багажники. І навіть сьогодні, 30 років по тому, бренд Tubus як і раніше не має собі рівних. Ви знайдете багажники Tubus практично на будь-якому туристичному велосипеді преміум-класу. Tubus гарантує високу якість, постійно удосконалюючи свою продукцію і постійно працює над тим, щоб полегшити транспортування вашого багажу на велосипеді. Якість Tubus без конкуренції, тому компанія довіряє своєї продукції і дає 30-річну гарантію. Більш того, протягом перших трьох років надається додаткова мобільна трирічна гарантія (велотурист в разі поломки багажника може отримати заміну в будь-якій країні, де є дистриб'ютор Tubus) на свою продукцію.
 

Велобагажники — це лише невелика частина велосипеда. А платформи для навантаження для велобагажника, це взагалі для вимогливих клієнтів. І на той момент, в 1987 році це був нішевий ринок. У 2008 році ринок багажників становив 250 000 штук — тільки в Європі. Крім того, існує ринок велосипедів середнього класу в ціновому сегменті від 500 до 1200 євро. Близько 4 мільйонів з них продаються по всій Європі щороку. У цьому сегменті компанія розвивається під іншим брендом Racktime, і стала одним з основних європейських постачальників багажників для велосипедів. Сьогодні Tubus поставляє велосипедні багажники більшості європейських виробників.

Tubus і Racktime є світовими лідерами в області вело-багажників і аксесуарів до них. Хоча виробничі потужності розташовані в Азії, прототипи і зразки розробляються в штаб-квартирі компанії в Мюнстері, Німеччина. Ринок велобагажників постійно змінюється, якщо раніше форма багажників була одна, то сьогодні індивідуальність і функціональність багажника мають життєво важливе значення. Компанія розробляє 250 нових моделей багажників в рік. Крім того, компанія виробляє необхідні складові: велосипедні кошики, кофри, сумки і щитки. Щоб бути незалежними і швидко розробляти нові моделі багажників частина виробничого обладнання знаходиться в Німеччині.

Історія 
1987 р. — початок, як такої компанії немає Пітер Ронг (Peter Ronge) починає з виробництва рам для лежачих велосипедів.

1988 р. — для свого виробництва було обрано назву Tubus, яка оптимально підходить і відображала основні переваги велобагажників.

1988 р. — модель багажника Tubus Extra Tour замовна робота для імпортера тандемних велосипедів Santana (м. Rosenheim)

2006 р. велобагажник Tubus AIRY отримав нагороду iF Design, як перший багажник з титану з максимальним навантаженням 30 кг і вагою 197 грам.

2006 р. поява бренду Racktime, поки ще секретна інформація, світ дізнається про зв'язок Tubus і Racktime через 3 роки.

2009 р. Патент: Accessory attachment to a rack of a bicycle, adapter and rack (Кріплення аксесуарів до стійки велосипеда, адаптера і стійки).

2009 р. Tubus і Bor Yueh (Branc Co. Ltd — Тайвань) підписують договір про стратегічне партнерство — тепер відкрито. Результатом стало появи торгової марки Racktime, яка втілила більш ніж 30 річний досвід Tubus у виробництві багажників і більш доступну ціну, так як виробництво знаходиться на Тайвані.

2010 р. Патент: Luggage rack with energy storage (Багажник з накопичувачем енергії — вбудованим акумулятором).

2011 р. Патент: Luggage rack with forward-facing stop strut (Багажний із стопорною стійкою, спрямованою вперед).

2012 р. Патент: Bicycle with bicycle frame and luggage rack (Велосипед з велосипедної рамою і багажником).

2014 р. Компанія реєструє свій логотип. В основі назву компанії і пустотіла трубка — яка є частиною багажника і основний конструкційною деталлю.

2015 р. Патент: Utility patent: Bicycle headlights with electronics, and bicycle (Велосипедні фари з електронікою).

2015 р. Патент: Luggage that can be connected to a bicycle rack (Багаж, який можна прикріпити до велосипедної стійки).

2015 р. Компанія Tubus поглинає виробника велосипедних крил Wingee (купує частку у компанії Herkelmann). Крила Wingee з екструдованого алюмінію стають все більш популярними і ідеально доповнюють продуктовий портфель другого бренду Tubus Carrier Systems — Racktime.

2015 р. Tubus купує 33 % акцій компанії Becatex яка розробляє і виробляє сумки для важких умов експлуатації для рятувальних служб і для військових потреб.

2017 р. Патент: Child seat carrier that can be attached to a bicycle (Кріплення для дитячого сидіння, яке можна прикріпити до велосипеда).

2017 р. Патент: Luggage of a bicycle luggage rack system (Багаж для системи велосипедного багажника).

2018 р. Виробник аксесуарів Hebie купує Tubus Carrier Systems під брендами Tubus і Racktime. Пітер Ронг (Peter Ronge) залишається в компанії в якості позаштатного стратегічного керівника досліджень і розробок.

2020 р.Tubus і Trelock представляють велобагажник із вбудованим заднім ліхтарем.

2020 р. Компанія Tubus Carrier Systems GmbH поставила виробникам велосипедів близько 1,3 мільйона велобагажник Racktime.

Компанія Tubus не тільки лідер у виробництві багажників, у неї ще й підвищена соціальна відповідальність. Компанія приймає на роботу людей з обмеженими можливостями (завдяки співпраці з інтеграційної компанією Varia) вже більше 20 років. Ці співробітники не тільки дбають про доставку, вони також відповідають за управління складом продукції та контроль якості. Вони також збирають велобагажники і прикріплюють аксесуари, такі як кошики або сумки. Компанія також планує створити три робочі місця для співробітників з важкими формами інвалідності.

Є у Пітера Ронга (Peter Ronge) ще одна слабкість, за офісом компанії (м. Мюнстер, Німеччина, Північний Рейн — Вестфалія) знаходиться невеликий луг, поруч з ним бос компанії тримає десяток курей і вирощує органічні овочі. Але це поки, до наступного економічного зростання, коли буде потрібно ще більше складських і виробничих площ.

Цікаві факти 
 Компанія перша в світі хто дав велосипедного багажнику ім'я, а не просто номер деталі. Перші моделі велобагажник називалися Tubus Fly і Tubus Cargo.
 Компанія проводить розслідування з приводу звинувачень в якості, незалежно ці претензії носять матеріальний характер або звинувачення на форумі (соціальної мережі) в інтернет.
 Максимальна кількість браку в рік — 6 випадків. Що на проданих обсягах менше ніж відсоток похибки.
 Tubus виготовляє багажники лише з хромолібдена (25CrMo4), нержавіючої сталі і титану!
 Гарантія на багажники Tubus 30 років, більший термін заборонений німецьким законодавством.
 Багажники Tubus штучно обмежені вантажопідйомністю 27 кг, щоб уникнути установки дитячих крісел. Насправді тестоване навантаження набагато більше, і доходить до 40 кг.
 У компанії максимальну кількість патентів, на тему велосипедних багажників.

Джерела 
 
 
 
 
 
 

Виробники велодеталей